European Tour 2014/2015 – Turniej 1 − drugi turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2014/2015. Turniej ten rozegrany został w dniach 7-10 sierpnia 2014 w Arena Riga w mieście Ryga na Łotwie.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: € 25 000 
II miejsce: € 12 000 
Półfinalista: € 6 000 
Ćwierćfinalista: € 4 000 
Ostatnia 16: € 2 300 
Ostatnia 32: € 1 200 
Ostatnia 64: € 700

Pula nagród: € 125 000

Runda dzikich kart

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Section 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 142, 130, 117  Marco Fu
 137, 131, 108  Judd Trump
 137  Ben Woollaston
 134  James Cahill
 134  Stephen Maguire
 131, 102, 102, 100  Mark Selby
 131  Neil Robertson
 130, 120, 112  Alan McManus
 129, 117  Noppon Saengkham
 125  Gary Wilson
 122, 120, 101  Sam Baird

 122  Mark Davis
 114  Mark Allen
 114, 106  Ian Glover
 112  Shaun Murphy
 111, 101  Jimmy Robertson
 107  Michael White
 102  Peter Ebdon
 101  Mark Davis
 101  Jimmy White
 100  David Gilbert

Players Tour Championship 2014/2015
2014 na Łotwie
Sport w Rydze